Neuvelle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Neuvelle-lès-Voisey, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Neuvelle-lès-la-Charité, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Neuvelle-lès-Cromary, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,